Бранешти има више значења:

 Бранешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Бранешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Бранешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Бранешти (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Бранешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Бранешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Бранешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији
 Општина Бранешти (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији